«У ковбоев так принято» () — кинофильм. Другое название — «Путь ковбоя».

Сюжет 
Два закадычных друга Сонни и Пеппер живут в небольшом городке в Нью-Мексико и зарабатывают на жизнь выступлениями на родео и ковбойских шоу. Как-то раз они узнали о том, что дочь их старого товарища кубинца Начо приехала в Нью-Йорк и, похоже, попала в беду. Пропал и сам Начо. Двое друзей впервые в жизни отправляются в большой город выручать Терезу.

В Нью-Йорке они знакомятся с самыми разными горожанами: с гангстерами и с местным полицейским, который мечтал стать героем вестерна. Друзья посещают Центральный парк, Манхэттенский мост и отель Уолдорф-Астория. Их деревенский взгляд на мир и ковбойские повадки помогают справляться с различными трудными ситуациями — одному из них даже приходится стать фотомоделью. Как оказывается девушку похитили люди криминального авторитета Джонни Старка, но друзьям, в конце концов, удаётся вызволить её из плена

В ролях 
 Вуди Харрельсон — Пеппер Льюис
 Кифер Сазерленд — Сонни Гилстрап
 Дилан Макдермотт — Джон Старк
 Эрни Хадсон — офицер Сэм «Бешеный Пёс» Шоу
 Кара Буоно — Тереза Салазар
 Марг Хелгенбергер — Маргарет
 Томас Милиан — Мэнни Уэрта
 Луис Гусман — Чанго
 Мэттью Коулз — бездомный
 Фрэнси Свифт — клерк отеля Уолдорф-Астория

Саундтрек 
Саундтреком к фильму является песня «Good Guys Don’t Always Wear White» в исполнении Bon Jovi. В клипе к этой песне используются сцены из фильма.

Интересные факты 
 Слоган фильма: «Как был завоёван Восток».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Обзор и критика фильма Washington Post

Фильмы-боевики США
Бадди-муви США
Фильмы Imagine Entertainment
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке